Piva je lahko:
 Piva, reka v Črni gori
 Piva (pleme), črnogorsko starohercegovsko pleme
 samostan Piva, Črna gora
 piva (glasbilo), pihalo s področja Italije
 piva (ples), italijanski renesančni ples
 Piva (priimek)